Ряби́нкина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Рябинкина, Елена Львовна (род. 1941) — русская прима-балерина, педагог классического балета, заслуженная артистка РСФСР.
 Рябинкина, Ксения Львовна (род. 1945) — русская артистка балета, солистка Большого театра, киноактриса, педагог.
 Рябинкина, Ольга Сергеевна (род. 1976) — российская толкательница ядра.